Lamine (nome) – nome maschile
 Nasir Lamine – calciatore ghanese
 Lamine – plurale di  Lamina
 Lamine – località del Belgio
 Lamine Bey – Bey di Tunisi